Proces (z latinského , což je tvar slovesa  – „postupovat, vyvíjet se“) je postupný děj nebo změna, posloupnost stavů nějakého systému. Dále může označovat:

teorie systémů
 deterministický proces – takový, kde každý následující stav nutně vyplývá z předchozího
 stochastický proces – takový, kde lze další vývoj předvídat jen s určitou pravděpodobností
fyzika
V termodynamice (viz termodynamický děj) se rozlišují
 procesy reverzibilní (vratné), při nichž se entropie systému nemění a které tedy mohou při změně parametrů probíhat i opačně, a
 procesy ireverzibilní (nevratné), spojené s růstem entropie.

chemie
 chemický proces – průběh chemické přeměny látek
 biochemický proces – chemické reakce v živých organismech
 fotografický proces – chemické zaznamenání a zpracování obrazu
 kolodiový proces – ve fotografii
 Mondův proces – výroba niklu
 Solvayův proces – výroba sody
 membránový proces – desalinace
 půdotvorný proces – vznik zeminy
 glejový proces – druh půdotvorného procesu
 Suchý želatinový proces – fotografický proces
 Proces E-6 – fotografický proces

matematika
 náhodný proces – matematický model
 Wienerův proces – typ náhodného procesu
 Markovův rozhodovací proces – typ náhodného procesu
 Gramův-Schmidtův ortogonalizační proces

informatika
 Proces (informatika) – program běžící v počítači, případně paralelně s jinými

psychologie
 psychický proces – elementární část psychické aktivity jedince
 
politika
 mírový proces – proces vedoucí k uzavření míru
 boloňský proces
 helsinský proces – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

právo a soudnictví
 zákonodárný proces – přijímání zákonů
 správní řízení
 soudní řízení
 civilní proces – rozhodování soukromoprávních sporů
 Správní soudnictví
 trestní řízení
 politický proces – politicky ovlivněný proces
 monstrproces
 vykonstruovaný proces – soud s předem určeným nespravedlivým výsledkem
 procesní právo
 právo na spravedlivý proces

historie
 proces s Ludvíkem XVI. (1792–1793)
 proces s Marií Antoinettou (1793)
 proces s Omladinou (1893–1894)
 Dreyfusova aféra (1894)
 opičí proces (1925)
 moskevské procesy (1935–1938)
 norimberský proces (1945–1946)
 následné norimberské procesy (1946–1949) – série amerických vojenských tribunálů v Norimberku
 lékařský proces (1946-1947)
 tokijský proces (1946–1948)
 proces se skupinou Milady Horákové (1950)
 Proces Machalka a spol. (1950)
 Proces s československými hokejisty 1950 (1950)
 proces se Slánským (1952)
 proces se Zelenou internacionálou (1952)
 proces s krajskými tajemníky (1954)
 proces s buržoazními nacionalisty (1954)
 Kastnerův proces (1954–1955)
 Osvětimský proces (1963–1965)
 Proces s Pussy Riot (2012)  

literatura
 Proces (román) – román Franze Kafky

filmy
 Proces (film, 1962)
 Proces (film, 1993) – film natočený na námět Kafkova románu
 Process (film) – film režiséra C. S. Leigha z roku 2004
 Opičí proces (Simpsonovi) – díl serialu Simpsonovi

 hudba
 Process (album, John Cale) – album hudebníka Johna Calea
 Process (album, Sampha) – album hudebníka Samphy

jiné
 podnikový proces
 církevní proces

související rozcestníky
 Norimberský proces (rozcestník)
 Tokijský proces (rozcestník)

Externí odkazy